Мисько — українське прізвище.

 Мисько Богдан Іванович — український підприємець у США
 Мисько Еммануїл Петрович (1929—2000) — український скульптор
 Мисько Орест Еммануїлович (*1950) — сучасний український та латвійський скульптор, кераміст
 Мисько Пилип (1882—1959) — український педагог і громадський діяч
 Мисько Юрій Еммануїлович (*1955) — український скульптор
 Мисько Людмила Василівна (*1971) — український скульптор

Див. також 
 Місько

Українські прізвища